When The Music Dies (; ) — песня на английском языке, с которой представительница Азербайджана Сабина Бабаева выступила на международном конкурсе эстрадной песни Евровидение 26 мая 2012 года и, набрав 150 балла, заняла 4-е место.

История 
О том, что Сабина Бабаева будет петь эту песню было объявлено 17 марта. После того, как Бабаева была объявлена победительницей отборочного тура, она начала усердно работать с командой профессионалов над песней.

В музыке песни передовая европейская музыка сочетается с традиционной азербайджанской. В песне звучит музыка таких народных инструментов как кяманча, балабан, нагара, гавал. Вдобавок ко всему песня включает в себя элементы уникального вокального стиля мугама. Над песней также работали такие азербайджанские музыканты, как Октай Шарифов, Сархан Вагабов, Ширзад Фаталиев, Яшар Бахыш и исполнитель мугама Алим Гасымов.

«Эта песня для меня особенная. Я чувствую её каждой клеткой души, каждый раз переживая события, так как будто это происходит со мной. Думаю, эти чувства испытывал в жизни каждый. На самом деле, я считаю, что музыка не должна умереть, потому что она помогает нам выжить, несмотря ни на что», — говорит Сабина Бабаева о песне.

Песня была написана Стефаном Орном, Андерсом Багге, Йоханом Кронлундом и Сандрой Бьюрман. Стефан Орн и Сандра Бьюрман являются также авторами уже известного хита, песни Running Scared, с которой дуэт Ell & Nikki победили на конкурсе Евровидение 2011. В дополнение к оригинальной английской версии, вскоре появилась и азербайджанская версия песни, которая называется «Gəl» («Приди»). Клип песни был продемонстрирован в понедельник 19 марта.

Текст

Примечания 

Песни Азербайджана на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2012»